

Patronymie

Famille 
La famille Bell s'est illustrée dans la littérature et les arts au  et est liée au Bloomsbury Group :
 Clive Bell (1881-1964), critique d'art anglais, cofondateur du Bloomsbury Group
 Vanessa Bell (1879-1961), sœur de Virginia Woolf et épouse de Clive Bell est un peintre anglais
 Julian Bell (1908-1937), leur fils aîné, est un poète anglais
 Quentin Bell (1910-1996), leur second fils, est un écrivain et historien de l'art anglais
 Angelica Bell (1918-2012), leur troisième enfant (mais son père est en réalité certainement le peintre Duncan Grant) est un peintre anglais. Elle est l'épouse de David Garnett et est connue sous le nom d'Angelica Garnett.

A 
  ;
 Adrian Bell (1901-1980), écrivain et verbicruciste anglais ;
 Alexander Graham Bell (1847-1922), inventeur et industriel écossais (associé au téléphone) ;
 Alexandre Douala Manga Bell (1897-1966), prince, chef supérieur du clan Bell des Douala, député du Cameroun ;
 Alphonzo Bell (1875-1947), milliardaire américain du pétrole, promoteur immobilier et champion de tennis ;
  ;
  ;
 Angus Bell (né en 2000), joueur de rugby à XV australien ;
 Ann Bell (née en 1938), actrice britannique ;
 Anthea Bell (1936-2018), traductrice anglaise ;
 Archie Bell (né en 1944), chanteur texan ;

B 
 Benjamin Bell (1749-1806), chirurgien écossais ;
  ;
  ;
 Buddy Bell (né en 1951), joueur de baseball américain ;

C 
 Carey Bell (1936-2007), harmoniciste américain de blues ;
 Chad Bell (né en 1989), joueur de baseball américain ;
  ;
  ;
 Charles Alfred Bell (1870–1945), tibétologue britannique ;
  ;
 Clare Bell (née en 1952), autrice britannique ;
 Colin Bell (1946-2021), footballeur anglais ;
 Cool Papa Bell (1903-1991), joueur de baseball américain ;

D 
  ;
  ;
  ;
  ;
 Dillon Bell (1822-1898), homme politique néo-zélandais ;
 Drake Bell (né en 1986), comédien, musicien, producteur de disques et réalisateur américain ;

E 
 Earl Bell (né en 1955), perchiste américain ;
 Elizabeth Gould Bell (1862-1934), médecin et féministe britannique ;
 Emily Bell (1965-), journaliste et universitaire britannique ;
  ;
 Emma Bell Clifton (1874-1922), écrivaine, scénariste et actrice américaine ;
  ;
 Eric Temple Bell (1883-1960), mathématicien américain (Nombre de Bell) ;
 Ernestine Gwet Bell (née en 1953), gynécologue obstétricienne camerounaise ;

F 
 Florence Bell (1910-1998), athlète canadienne ;

G 
 Gabrielle Bell (née en 1976), autrice de bande dessinée américaine ;
 Geoff Bell (né en 1963), acteur britannique ;
 Genevieve Bell (1968-), anthropologue australienne ;
 George Blake Bell (1889-1964), acteur britannique ;
  ;
  ;
 Graham Bell (né en 1966), skieur alpin britannique ;
 Greg Bell (né en 1930), athlète américain ;
 Griffin Bell (1918-2009), procureur général des États-Unis ;

H 
 Hal Bell (1884-1817), homme politique néo-zélandais ;
 Harold Bell (1924-1994), footballeur anglais ;
 Heath Bell (né en 1977), joueur de baseball américain ;
  ;
 Hilari Bell (née en 1958), écrivaine américaine ;  
 Sir Hugh Bell (1844-1931), homme politique anglais ;  
  ;

I 
 Isaac Lowthian Bell (1816-1904), métallurgiste et homme politique anglais ;

J 
 James Bell (1891-1973), acteur américain ;
 James Bell (1992-), joueur de basket-ball américain ;
 James Madison Bell (1826-1902), poète américain ;
 Jamie Bell (né en 1986), acteur britannique ;
 Javere Bell (né en 1992), athlète jamaïcain ;
 Jeffrey Bell (19?-), réalisateur et scénariste américain ;
  ;
 Jocelyn Bell (née en 1943), astrophysicienne britannique ;
 Johannes Bell (1869-1949), politicien allemand ;  
  ;
 Jonathan Anderson Bell (1808?-1865), architecte et aquarelliste écossais ;
 Jordan Bell (né en 1995), joueur de basket-ball américain ;
 Joseph Bell (1837-1911), médecin et professeur de médecine écossais ;  
 Joseph-Antoine Bell (né en 1954), joueur de football franco-camerounais ;
 Josephine Bell (1897-1987), femme de lettres et physicienne britannique, auteure de romans policiers ;
  ;
 Joshua Bell (né en 1967), violoniste américain de musique classique ;
 Juan Bell (1968-2016), joueur de baseball dominicain ;
 Julia Bell (1879-1979), généticienne britannique ;
 Julie Bell (née en 1958), illustratrice américaine ;

K 
 Ken Bell (1914-2000), photographe canadien ;
 Kenta Bell (1977-), athlète américain, spécialiste du triple saut ;
 Kristen Bell (née en 1980), actrice américaine ;

L 
 Lake Bell (née en 1979), actrice américaine ;
 Larry Bell (né en 1939), artiste contemporain et sculpteur américain ;
 Larry Gene Bell (1949-1996), tueur en série américain ;
 Léopoldine Douala Bell Smith (19?-), Camerounaise, première hôtesse de l'air noire, originaire de Douala ;
 Lock Priso Bell (18?-19?), chef Sawa, leader anti-colonialiste du Kamerun ;
 Louis Bell (né en 1982), auteur-compositeur et producteur de musique américain ;
 Luc Réné Bell (né en 1948), homme politique camerounais ;
 Lurrie Bell (1958-), chanteur et guitariste de blues américain ;
 Luke Bell (né en 1979), triathlète australien ;

M 
 Maria Mandessi Bell (1896-1990), aristocrate camerounaise d'ethnie Douala ;
 Marie Bell (1900-1985), actrice française ;
 Marc Bell (né en 1956), plus connu sous le surnom de Marky Ramone, musicien américain ;
 Marc Bell (1971-), auteur de bande dessinée canadien ;
 Marilyn Douala Bell (1957-), camerounaise, fondatrice et présidente de Doual'art ;
  ;
 Mary Bell (née en 1957), coupable en décembre 1968 du meurtre de deux garçons ;
 Michael Bell (né en 1938), acteur américain ;
 Monta Bell (1891-1958), acteur, réalisateur et producteur de cinéma américain ;
 Muriel Bell (1898-1974), nutritionniste et chercheuse médicale néo-zélandaise ;

P 
 Peter Bell (1889-1939), homme politique allemand ;

R 
 Raja Bell (né en 1976), joueur de basket-ball américain ; 
 Richard Bell (1953-), artiste australien ;
 Richard Bell (1859-1930), syndicaliste et homme politique britannique ;
 Ronald Bell, dit Khalis Bayyan (1951-2020), chanteur et producteur américain ;
 Ryan Bell (né en 1984), joueur de basket-ball canadien ;

S 
 Shannon Bell (née en 1955), philosophe et activiste féministe canadienne ;
 Stephanie Bell (née en 1989), catcheuse (lutteuse professionnelle) américaine ;
 Stuart Bell (1938-2012), avocat, député britannique et membre du gouvernement britannique ;

T 
 Teresa Bell (née en 1966), rameuse d'aviron américaine ;
 Terrel Bell (1921-1996), homme politique américain ;
 Terrell Bell (né en 1973), joueur de basket-ball américain ;
  ;
 Tobin Bell (né en 1942), acteur américain ;
 Troy Bell (né en 1980), joueur de basket-ball américain ;

V-Z 
 Vanessa Bell (née en 1985), écrivaine québécoise ;
  ;
 Zachary Bell (né en 1982), coureur cycliste canadien ;
 Zoë Bell (née en 1978), cascadeuse et actrice néo-zélandaise.

Dans la fiction 
 Isaac Bell, personnage principal de trois romans de Clive Cussler ;

Toponymes

, localité australienne de la Nouvelle-Galles du Sud;
 , localité australienne du Queensland.

Bell, ville de l'arrondissement de Mayen-Coblence située en Rhénanie-Palatinat.
 Bell, ville de l'arrondissement de Rhin-Hunsrück située en Rhénanie-Palatinat.

, péninsule du territoire du Nunavut.
 Rivière Bell, un affluent du lac Matagami puis rivière Nottaway coulant en Abitibi-Témiscamingue, et au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Rivière Bell (île d'Anticosti), un affluent du golfe du Saint-Laurent, coulant sur l'île d'Anticosti, Côte-Nord, Québec, Canada.

Bell, une ville de Californie, la plus connue parmi de nombreuses autres villes du même nom ;
 Bell, en Floride ;
 Bell, census-designated place située en Oklahoma ;
 Deux comtés se partagent ce nom, voir la page d’homonymie .

Port Bell, ville ougandaise sur les rives du lac Victoria.

Lune 
 Bell, cratère lunaire

Bâtiments 
 Dr Bell's School, à Édimbourg (Écosse)
 Villa Mandessi Bell, bâtiment de Douala (Cameroun)
 Palais des rois Bell, ancienne résidence royale de Douala (Cameroun)

Économie 
 Bell Telephone Company, compagnie de téléphone de Alexandre Graham Bell, devenue AT&T
 Laboratoires Bell, les laboratoires de cette compagnie, inventeur, entre autres, du transistor 
 Bell Helicopter, constructeur d'hélicoptères, filiale du groupe Textron
 Bell Canada Entreprises, une compagnie de téléphone canadienne
 Bell, entreprise suisse de produits carnés
 , concepteur et fabricant américain de casques (moto, auto, cyclisme)
 Bell & Howell, fabricant américain d'équipements pour le cinéma
 Bell Equipment, fabricant sud-africain d'engins de chantier

Art et culture 
 Daisy Bell, chanson populaire écrite en 1892
 Katie Bell, personnage de la saga Harry Potter
 Bell Witch, groupe de doom metal américain formé en 2010
 Professeur Bell, bande dessinée de Joann Sfar parue chez Delcourt
 Sorcière des Bell, légende populaire du sud des États-Unis concernant un poltergeist

Autres 
 , plusieurs îles dans le monde 
 Phénomène de Bell, un des noms de la paralysie faciale a frigore
 Nerf de Bell, une des nombreuses appellations du nerf long thoracique ou nerf du grand dentelé
 Inégalités de Bell, les inégalités que doivent respecter des particules dans un état quantique si l'on considère le principe de localité
 Bell, police d’écriture du  siècle

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de monument
Homonymie de titre